Nemanja Kuzmanović – calciatore
 Rajko Kuzmanović – politico
 Vladimir Kuzmanović – cestista
 Zdravko Kuzmanović – calciatore